McVay ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh McVay (1788–1851), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Alabama
 James McVay, Filmkomponist
 Kenneth McVay (* 1940), Gründer und Betreiber der zurzeit größten Webseite zum Thema Holocaust und Holocaustleugnung im Internet, des Nizkor Project.
 Sean McVay (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Swifty McVay (* 1976), amerikanischer Rapper und Schauspieler

Siehe auch:
 McVeigh
 McVey
 MacVeagh